Jagla ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Jagla (* 1981), deutscher Basketballspieler
 Jürgen C. Jagla (1926–1992), deutscher Journalist